Граф Империи Пьер Роже́ Дюко́ (; , Монфор-ан-Шалосс — , Ульм, Германия) — французский государственный деятель; третий консул при Наполеоне (третий среди трёх правителей, названных во французской конституции VIII года).

В 1792 году член конвента, в 1794 году — президент клуба якобинцев, в 1799 году — член директории, после 18 брюмера недолго консул, при Наполеоне вице-президент Охранительного сената. Умер в изгнании.

Образ в кино 
 «Наполеон: путь к вершине» (Франция, Италия, 1955) — актёр Марсель Вернь

Ссылки 
 
 

Члены Национального конвента
Члены Охранительного сената
Генералы Франции
Графы Империи (Франция)
Великие офицеры ордена Почётного легиона
Погибшие в транспортных происшествиях
Беженцы
Члены Директории
Члены Якобинского клуба
Члены Палаты пэров Франции (Сто дней)